

Cinema
Villalobos – film del 2009 diretto da Romuald Karmakar

Geografia
Villalobos – fiume del Guatemala, immissario del Caquetá
Villalobos – comune della provincia di Zamora (Castiglia e León, Spagna)

Persone
Benji Villalobos – calciatore salvadoregno
Carmen Villalobos – attrice colombiana
Eberardo Villalobos – calciatore cileno
Enrique Villalobos – cestista spagnolo
Francisco Raúl Villalobos Padilla – vescovo cattolico messicano
José Villalobos – calciatore costaricano
Juan Pablo Villalobos – scrittore messicano
Manuel Villalobos – calciatore cileno
Ricardo Villalobos – disc jockey cileno
Rolando Villalobos – calciatore e allenatore di calcio costaricano
Román Villalobos – ciclista costaricano
Ruy López de Villalobos – esploratore spagnolo
Saúl Villalobos – calciatore messicano